Euphoria — сьомий студійний альбом англійської групи Def Leppard, який був випущений 8 червня 1999 року.

Композиції 
 Demolition Man - 3:24
 Promises - 3:59
 Back in Your Face - 3:20
 Goodbye - 3:36
 All Night - 3:38
 Paper Sun - 5:27
 It's Only Love - 4:06
 21st Century Sha La La La Girl - 4:06
 To Be Alive - 3:53
 Disintegrate - 2:51
 Guilty - 3:47
 Day After Day - 4:36
 Kings of Oblivion - 4:18

Джерела 
 Euphoria  allmusic
 Euphoria  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми Def Leppard
Музичні альбоми 1999